Gouden Pen (scenarioprijs), een Nederlandse scenarioprijs
Het Gouden Pennetje, een Nederlandse taalprijs
Gouden Pen van de Vrijheid, een internationale persprijs